Rohov può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
 Rohov, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia

Slovacchia 
 Rohov, comune del distretto di Senica, nella regione di Trnava